Le sigle CRMA peut désigner :
 la Société de construction et de réparation de matériel aéronautique,
 une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, en France.
Sigle de 4 caractères